Wiesent ist der Name von geographischen Objekten:

Gemeinde:
 Wiesent (Gemeinde), Gemeinde im Landkreis Regensburg, Bayern

Gewässer:
 Wiesent (Donau), linker Zufluss der Donau durch die dortige Alte Donau bei Tiefenthal, Stadt Wörth an der Donau, Landkreis Regensburg, Bayern
 Wiesent (Regnitz), rechter Zufluss der Regnitz bei Forchheim, Landkreis Forchheim, Bayern

Bauwerke:
 Schloss Wiesent in der Gemeinde Wiesent, Bayern
 Schloss Wiesent, anderer Name von Schloss Wisent in Amelsdorf, Bezirk Horn, Niederösterreich

Siehe auch:
 Wisent (Begriffsklärung)
 Wiesend